Stenstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Stenstrup (Guldborgsund Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Våbensted Sogn
 Stenstrup (Helsingør Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hornbæk Sogn
 Stenstrup (Mariagerfjord Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Rostrup Sogn
 Stenstrup (Næstved Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Rønnebæk Sogn
 Stenstrup (Odsherred Kommune-Egebjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Egebjerg Sogn
 Stenstrup (Odsherred Kommune-Højby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Højby Sogn
 Stenstrup (Sorø Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Lynge Sogn
 Stenstrup (Svendborg Kommune) – en by i Stenstrup Sogn, Svendborg Kommune
 Stenstrup (Vordingborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Jungshoved Sogn